El alcalde de Zalamea es un título que puede referirse a:

 El alcalde de Zalamea; obra dramática de Lope de Vega.
 El alcalde de Zalamea; obra dramática de Pedro Calderón de la Barca (versión modificada y, según algunos autores, mejorada).
 El alcalde de Zalamea (película de 1914); dirigida por Adrià Gual y Juan Solá Mestres.
 El alcalde de Zalamea (película de 1954); dirigida por José Gutiérrez Maesso.
 La leyenda del alcalde de Zalamea (película de 1973); dirigida por Mario Camus.